Eine Klosterbrauerei ist eine Brauerei, die Teil eines klösterlichen Wirtschaftsbetriebes ist, zum Beispiel:
 Klosterbrauerei Andechs
 Ettaler Klosterbrauerei 
 Klosterbrauerei Kloster Kreuzberg
 Klosterbrauerei Mallersdorf (Diözese Regensburg) 
 Klosterbrauerei Kloster Scheyern
 Klosterbrauerei Kloster Weltenburg
 Klosterbrauerei St. Marienstern

Manche Brauereien mit klösterlicher Geschichte sind in Privatbesitz übergegangen, zum Beispiel:
 Aktiv:
 Alpirsbacher Klosterbrauerei
 Augustinerbräu
 Klosterbrauerei Baumburg
 Eschweger Klosterbrauerei
 Klosterbrauerei Furth
 Klosterbrauerei Neuzelle 
 Zwiefalter Klosterbrauerei 
 Klosterbrauerei Pröpsting
 Klosterbräu Schröder (1333 gegründet) 
 Klosterbräu Geisenfeld, eine ehemalige Klosterbrauerei in Geisenfeld 
 Klosterbräu Sankt Veith (1894–1984) 
 Klosterbrauerei Reutberg 
 Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan
 Klosterbrauerei Weißenohe
 Karmeliten-Brauerei Straubing (1367 gegründet)
 Klosterbräu Kreuzberg (1731 gegründet)
 Klosterbrauerei Kemnath

 Ehemalig: 
 Sigel-Klosterbräu in Metzingen (bis 1980) 

Siehe auch:
 Klosterbräu
 Trappistenbier
 Abteibier